Das SAGA Insurance Masters fand im Jahr 2007 vom 14. bis zum 21. Januar in der Wembley Arena in London statt.

Im Unterschied zum Vorjahr wurden 19 statt 18 Spieler eingeladen. Die Top-13 der Snookerweltrangliste waren im Achtelfinale gesetzt. Die Nummern 14–16 der Rangliste spielten gegen den Sieger des Qualifikationsturniers, Stuart Bingham, sowie gegen die beiden vom Veranstalter eingeladenen Spieler Jimmy White und Ding Junhui um die letzten drei Achtelfinalplätze. In dieser Vorrunde schaffte Ding Junhui ein Maximum Break und ist seitdem der jüngste Spieler, dem ein perfekter Frame live im Fernsehen gelang.

Im weiteren Turnierverlauf erreichte Ding Junhui sogar das Finale, unterlag dort aber Ronnie O’Sullivan recht deutlich mit 3:10. Für O’Sullivan war es der dritte Sieg beim Masters.

Preisgeld

Wildcard-Runde

Spielplan

Finale

Century Breaks

Einzelnachweise 

2007
Snookerveranstaltung 2007
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena